Inge II. steht für:

 Inge II. (Schweden) (Inge Halstenson, Inge der Jüngere; † nach 1125), König von Schweden
 Inge II. (Norwegen) (Inge Bårdsson; 1185–1217), König von Norwegen